Джон Нойес () — английские имя и фамилия. Известные носители:

  (1764—1841) — американский политик и бизнесмен, член Палаты представителей США.
 Джон Хамфри Нойес (1811—1886) — сын Джона Нойеса, американский религиозный деятель, основатель и руководитель коммуны Онайда.
 Джон Э. Нойес — современный американский юрист, специалист по международному праву, преподаватель и писатель.